Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 171-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 171-es busz (Budapest)megszűnt

 171-es busz (Debrecen)megszűnt